Shoki Hirai (Tokushima, 4 de dezembro de 1987) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Avispa Fukuoka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Avispa Fukuoka